Kosco bezeichnet: 

 Kosco-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 Kosco Peak, Berg im Ellsworthland, Antarktika